

Communes 

 Saint-Urbain, municipalité de paroisse canadienne du Québec
 Saint-Urbain, commune française du Finistère
 Saint-Urbain, commune française de la Vendée

Patronyme 
 Ferdinand de Saint-Urbain (1654-1758), graveur & médailliste Lorrain

Voir aussi 

Saint-Urbain-Maconcourt, commune française de la Haute-Marne
Saint-Urbain-Premier, municipalité canadienne du Québec